Big Brushy Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Brushy Lake (Prairie County, Arkansas)
 Big Brushy Lake (White County, Arkansas)
 Big Brushy Lake (Florida)
 Big Brushy Lake (Texas)